Футбольный турнир летних Олимпийских игр 1992 года стал первым футбольным турниром Олимпиады, в котором приняли участие сборные, составленные из игроков не старше 23 лет. Олимпийским чемпионом стала сборная Испании, хозяйка Олимпиады; второе место заняла Польша, а третье место сенсационно завоевала сборная Ганы.

Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Польши Анджей Юсковяк (7 голов).

Это были последние Олимпийские игры, на которых медали в футболе разыгрывались только среди мужских сборных, с 1996 года в футбол на Олимпийских играх начали играть и женщины.

Этот турнир стал первым в истории, на котором применялось правило о запрете вратарю брать мяч в руки после передачи от своего игрока.

Медалисты 
Курсивом выделены футболисты, ни разу не выходившие на поле, но получившие медали

Квалификация 

Следующие 16 команд отобрались на Олимпийские игры:

Стадионы

Судьи 

Африка
  Ан-Ян Лим Ки Чон
  Мухаммед Сендид

Азия
  Али Буджсаим

Южная Америка
  Хуан Франсиско Эскобар
  Марсио Резенди ди Фрейтас
  Хосе Торрес Кадена

Северная Америка
  Артуро Брисио Картер
  Артуро Анхелес

Европа
  Фабио Бальдас
  Мануэль Диас Вега
  Филип Дон
  Маркус Мерк
  Любе Спасов

Составы

Групповой турнир 
 Время — западноевропейское (UTC+0).

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
7 мячей
 Анджей Юсковяк
6 мячей
 Кваме Айю
5 мячей
 Кико
4 мяча
 Войцех Ковальчик
2 мяча

 Тони Видмар
 Джон Марковски
 Эрнан Гавириа
 Хади Хашаба

 Алессандро Мелли
 Франсиско Ротллан
 Рышард Станек
 Абелардо Фернандес

 Рафаэль Бергес
 Юнни Рёдлунд
 Томас Бролин
 Стив Сноу

Ссылки 
 RSSSF

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по футболу в Испании
1992 год в футболе